Le ASA de Sankadiokro  est un club de football de la ville de Sankadiokro, située au nord de la Côte d'Ivoire.

En 2008, le club évolue en Championnat de division régionale, équivalent d'une «  division » . Il dispute ses matchs sur le terrain du stade municipal.

Histoire

Notes et références 

 

Club de football en Côte d'Ivoire